El nombre Gúsev puede referirse a:

 Dimitri Gúsev (1894-1957), militar soviético y Héroe de la Unión Soviética.
 Nikolái Gúsev (1897-1962), militar soviético.
 Oleg Gusev (n. 1983), futbolista ucraniano.
 Oleg Gúsev (n. 1996), piragüista ruso.
 Gúsev, localidad del óblast de Kaliningrado, Rusia.
 Gúsev, cráter en Marte.